En Pologne, Walentynów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Walentynów, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Walentynów, un village dans le powiat de Poddębice,
 Walentynów, un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Lublin
 Walentynów, un village dans le powiat de Lubartów,
 Walentynów, un village dans le powiat de Lublin.

dans la voïvodie de Mazovie
 Walentynów, un village dans le powiat de Lipsko,
 Walentynów, un village dans le powiat de Radom.